Іліє Настасе був чемпіоном попереднього року, але в другому колі його переміг Ендрю Паттісон.

У фіналі Джон Ньюкомб здолав Яна Кодеша з рахунком 6–4, 1–6, 4–6, 6–2, 6–3.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Джон Ньюкомб — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) — 1973 US Open Men's Singles draw

1973 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу